'Benjamin Britten' est un cultivar de rosier moderne obtenu en 1992 et introduite au commerce en 2001 par le rosiériste anglais David Austin. Il doit son nom au compositeur britannique Benjamin Britten (1913-1976).

Description 
Ce rosier fait partie du groupe des . Son buisson s'élève de 100 cm à 120 cm pour une envergure de 70 cm. Il donne de grandes fleurs de 10 cm à 12 cm de diamètre de couleur rouge qui fleurissent en solitaire. Elles possèdent plus de 41 pétales en coupe et sont fortement parfumées avec des nuances de poire. La floraison est remontante. Ses fleurs résistent à la pluie.

La zone de rusticité de 'Benjamin Britten' est de 6b (−17.8 °C… −20.6 °C). Cette variété est résistante aux maladies du rosier. Il descend de 'Charles Austin' (Austin 1973) et d'un semis non révélé au public.

Ascendance 
Selon le site HelpMeFind.com, 'Benjamin Britten' descend de :

Notes et références

Bibliographie 
 Christopher Brickell, Encyclopedia of Plants and Flowers, Dorling Kindersley, 2010, , p. 175
Midori Goto, Roses anciennes et anglaises, Larousse, 2016, page 111.

Voir aussi 
Cultivars de roses portant des noms de célébrités

Liens externes 
 Rose 'Benjamin Britten' sur le site websad.ru
 Rose 'Benjamin Britten' sur le site HelpMeFind.com
 Rose 'Benjamin Britten' sur le site David Austin Roses

Cultivar de rosier
Rose anglaise
Rose